Иван Крачевский:
 Крачевский, Иван Андреевич (1925—1974) — полный кавалер Ордена Славы.
 Крачевский, Иван Яковлевич (1920—2013) — советский хоккеист и хоккейный тренер.